Arc může být:

 Arc (album, Neil Young & Crazy Horse) – album Neila Younga a skupiny Crazy Horse z roku 1991
 Arc (album, Everything Everything) – album skupiny Everything Everything z roku 2013
 zkratka pro aramejštinu
 předložka pro cyklometrické funkce

Řeky:

 Arc (přítok Isère) – řeka v jihovýchodní Francii, levý přítok Isère
 Arc (Étang de Berre) – řeka v jižní Francii ústící do laguny Étang de Berre u Marseille